Xuezhi Wang (1955. január 7.–) kínai nemzetközi labdarúgó-játékvezető, illetve labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottságai minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A I. Liga játékvezetőként, illetve partbírójaként végzett szolgálatot. A nemzeti játékvezetéstől 2000-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Kínai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1991-től tartotta nyilván bírói keretében, valamint az asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának az oldalvonal mellől segített. A  nemzetközi játékvezetéstől 2000-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Olaszországba a XIV., az 1990-es labdarúgó-világbajnokságra, Amerikai Egyesült Államokba a XV., az 1994-es labdarúgó-világbajnokságra valamint Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra
a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseket az AFC zónában vezetett.

1990-es labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

1994-es labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

1998-as labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Kína rendezte az első, az 1991-es női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

1991-es női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Kínai labdarúgó-játékvezetők
1955-ben született személyek
Élő személyek